Kurtze oder Curtze ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Kurtze (1932–2012), deutscher Buchhändler
 Maximilian Curtze (1837–1903), deutscher Philologe
 Michel Kurtze († 1438), Steinmetz und Dombaumeister in Frankfurt am Main

Siehe auch:
 Kurze
 Curtze